Сєвєродонецька міська територіальна громада — територіальна громада в Україні, в новоствореному Сєвєродонецькому районі Луганської області, з адміністративним центром в місті Сєвєродонецьк.

Площа громади — 706,1 кв. км, населення — 117 099, з них: міське — 111 311, сільське — 5 788 (2020 р.).

Утворена шляхом об'єднання Сєвєродонецької міської ради, Боровенської, Єпіфанівської, Новоастраханської сільських рад Кремінського, Смолянинівської, Чабанівської сільських рад Новоайдарського районів, що ліквідовуються.

Населені пункти 

У складі громади місто Сєвєродонецьк, 15 сіл (Боброве, Боровеньки, Воєводівка, Гаврилівка, Єпіфанівка, Лісна Дача, Нижній Суходіл, Нова Астрахань, Олександрівка, Осколонівка, Павлоград, Пурдівка, Синецький, Смолянинове, Чабанівка) та 4 смт (Борівське, Воронове, Метьолкіне, Сиротине).

Примітки

Джерела 
 Сєвєродонецька міська громада
 Про затвердження перспективного плану формування територій громад Луганської області

Громади Луганської області
Засновані в Україні 2020